Hanu:
 Hanu-Ancuței, un volum de nouă povestiri scrise de Mihail Sadoveanu
 Localitate
 Hanu Conachi, o localitate în județul Galați, Moldova
 Hanu lui Pală, o localitate în județul Dâmbovița, Muntenia
 Râu
 Râul Hanu, un curs de apă, afluent al râului Tărcuța
 Nume de familie
 Dan-Bogdan Hanu (* 1962, Rădăuți), un scriitor român

Toponime românești
Nume de familie românești